Billy Stewart (1937-1970) – musicista statunitense
 Bill Stewart (1942-2006) – attore inglese
 Bill Stewart (1957) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Bill Stewart (1966) – musicista statunitense